Le  est la  du challenge Yves du Manoir. La compétition est remportée par le club de l'US Dax.

Phase de qualification 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Toutes les rencontres de l'équipe de Narbonne ont été annulées : tous ses adversaires se voient donner match gagné par 20 à 0.

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Mont-de-Marsan (18 points) contre Béziers (14), Mazamet (18) contre Dax (12), Lourdes (13) contre Toulouse (12) et Bayonne (12) contre Pau (16).

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1958-1959
Rugby à XV en 1958
Rugby à XV en 1959
Sport en France en 1958
Sport en France en 1959